

Cinema 
 The Man Who Saw Tomorrow – film del 1922 diretto da Alfred E. Green
 L'uomo che vide il futuro (The Man Who Saw Tomorrow) – film del 1981 diretto da Robert Guenette

Letteratura 
 Sparate a vista su John Androki (The Man Who Saw Tomorrow) – romanzo di Jeff Sutton del 1968